Malassis peut désigner :

 Augustin-Jean Malassis (1743-1798), imprimeur-libraire et un homme de presse français
 Edmond Malassis (1874-1944), peintre et illustrateur français
 Louis Malassis (1918-2007), ingénieur agricole et professeur français 
 Romain Malassis (1737-1813), imprimeur et homme politique brestois
 Le hameau de Malassis dans la commune de Forges-les-Bains

Voir aussi 
 Auguste Poulet-Malassis (1825-1878), éditeur et bibliographe
 Rue Malassis